Доброславин — фамилия; имеет женскую форму Доброславина.
 Доброславин, Алексей Петрович (1842—1889) — первый профессор гигиены, как самостоятельного предмета, в медико-хирургической академии и выдающийся общественный деятель.
 Доброславин, Иван Михайлович (в монашестве Иоанн; 1871—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Конотопский, викарий Черниговской епархии.